Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2017 проводился с 18 по 25 марта 2017 года в городе Уиллистон (штат Северная Дакота). Чемпионат проводился в 43-й раз, в 4-й раз в штате Северная Дакота и впервые в Уиллистоне.

Победитель чемпионата получал право выступать как смешанная сборная команда США на .

В чемпионате принимало участие 10 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ).

Чемпионом стала команда, представляющая штат Миннесота (скип Hunter Clawson, ставший чемпионом впервые; команда из штата Миннесота стала чемпионом в 6-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей штат Аляска (скип Грег Персингер). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая штат Висконсин (скип Dan Schally).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
Команды на 2—4 и 6—8 местах ранжированы по результатам матчей между ними

Плей-офф 

Время начала матчей указано по UTC−6:00

Полуфиналы. 24 марта, 18:00

Матч за 3-е место. 25 марта, 13:00

Финал. 25 марта, 13:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2017

Спорт в США в 2017 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Северной Дакоте
Март 2017 года